Нарги́с, в замужестве Датт (, ; настоящее имя — Фатима Абдул Рашид, 1 июня 1929 года, Калькутта — 3 мая 1981 года, Бомбей) — ведущая индийская  1940—1950-х годов. Лауреат Filmfare Awards (1958) и Национальной кинопремии (1968) за лучшую женскую роль. Награждена правительственной наградой Падма Шри за вклад в развитие искусства Индии.

Биография 
Родилась в Калькутте. Её мать, Джадданбай, была известной в Индии актрисой и певицей, происходившей из рода брахманов-мохиялов. Её отец, Уттамчанд Моханчанд, — врачом, родившимся в богатой семье. Чтобы жениться на Джадданбай, он перешел в ислам и отказался от наследства. При рождении их дочь получила два имени: Тежешвари Утамчанд Моханчанд — от отца и Фатима Абдул Рашид — от матери. Однако миру она стала известна как Наргис.

Фатима Абдул Рашид росла с двумя своими братьями. В детстве она прилежно училась, участвовала в театральном кружке и мечтала стать врачом. Однако неожиданный дебют в 14 лет в фильме «Судьба» (1943) изменил всю её жизнь. Имя «Наргис» ей придумал режиссёр этого фильма. Также у неё было прозвище «Беби Рани» («Маленькая королева»).

Настоящий успех пришёл к Наргис после работы в дебютной режиссёрской картине Раджа Капура. После успеха в мировом прокате, он предложил ей главную женскую роль в своём следующим фильме, что положило начало их десятилетнему творческому союзу и самому обсуждаемому в прессе роману. За годы совместной работы они снялись в более чем 15 фильмах. Российскому зрителю она была известна по фильмам «Бродяга» и «Господин 420», вышедшим в прокат в СССР, а также по советско-индийскому «Хождение за три моря». 

Самой известной её работой после разрыва с Капуром стала кинокартина «Мать Индия» (1957), где она исполнила роль Радхи, вдовы, пытающейся спасти жизнь и вырастить двоих сыновей и при этом сохранить свою честь. Её Радха превратилась в идеальный образец для всех последующих «хороших матерей» индийского популярного кино — тех, кто заботится как о настоящем, так и о будущем своих отпрысков. За эту роль актриса получила множество наград, а фильм был номинирован на «Оскар», но не снискал популярности за пределами Индии. 

Лучшими ролями Наргис принято считать роли, сыгранные в фильмах Раджа Капура. Сама актриса называла любимой роль Решмы из романтической саги о любви и борьбе «Сезон дождей».

Во время съёмок фильма «Мать Индия» Наргис чуть не погибла в пламени пожара, но её спас актёр Сунил Датт. 11 марта 1958 года они поженились по ритуалу индуистской реформистской школы Арья-самадж. В этом браке у пары родилось трое детей: сын Санджай, который также стал актёром, и дочери Намрата и Прия. 

Наргис умерла от рака 3 мая 1981 года. В память о ней год спустя был создан специальный онкологический фонд.

Фильмография

Награды и номинации 
 1958 — Filmfare Award за лучшую женскую роль — «Мать Индия»
 1958 — Приз за лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Карловых Варах — «Мать Индия»
 1958 — государственная награда Падма Шри
 1968 — Национальная кинопремия (Индия) за лучшую женскую роль — «День и ночь»
 1969 — Номинирована Filmfare Award за лучшую женскую роль — «День и ночь»
 2001 — Амитабх Баччан и Наргис Датт были удостоены звания «лучшие актеры тысячелетия» по версии журнала «Stardust»

Примечания

Ссылки 
 Биография Наргис на Bollywood. Мир индийского кино.
 «Г-н и г-жа Датт: воспоминания о родителях», выдержки из книги Намраты Датт Кумар и Прии Датт, издательство «Roli Book», Нью-Дели, 2007 г. Републиковано из Индия перспективы № 1 за 2009.

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Лауреаты Filmfare Awards
Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏
Умершие от рака поджелудочной железы
Люди, чей прах был развеян